Musée d’Art moderne et contemporain bezeichnet Museen für moderne und zeitgenössische Kunst:
 Musée d’art moderne et contemporain, auch MAMCO, ein Museum in Genf, Schweiz
 Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC), ein Museum in Nizza, Frankreich
 Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS), ein Museum in Straßburg, Frankreich
 Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, ein Museum in Rabat, Marokko
 LaM – Lille Métropole, musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, ein Museum in Villeneuve-d’Ascq bei Lille, Frankreich

Siehe auch:
 Musée d’Art Contemporain
 Liste der Sammlungen moderner oder zeitgenössischer Kunst